De Gouwen (Almere), een wijk in de Nederlandse stad Almere
Gouw (NSDAP), werden in nazi-Duitsland de facto de administratieve indelingen

Zie ook 
Gouwe (doorverwijspagina)